Фер — фамилия.

 Фер, Альбер (род. 1938) — французский учёный-физик.
 Фер, Брендан (род. 1977) — канадский телевизионный и киноактёр.
 Фер, Генрих (1857—1892) — швейцарский ботаник.
 Фер, Гертруда (1895—1996) — немецкий фотограф.
Фер, Конрад (1910—?) — швейцарский хоккеист на траве.
 Фер, Лерой (род. 1990) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Фер, Николя де (1646—1720) — французский гравёр и картограф.
 Фер, Одед (род. 1970) — израильский и американский актёр кино и телевидения.
 Фер, Оскар (1871—1959) — немецкий офтальмолог.
 Фер, Эрик (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист.
 Фер, Эрнст (род. 1956) — австрийский экономист.

См. также 
 Фера